La rue Regnard est une odonyme désignant :
 une rue à Amiens ;
 une rue au Havre ;
 une rue à Lens ;
 une rue à Nantes ;
 une rue à Paris.